Соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 августа на «Арене Кариока 3». В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из 25 стран.

Олимпийский чемпион 2012 года венгр Арон Силадьи успешно защитил титул и стал первым с 1988 года саблистом, который сумел выиграть олимпийское золото в индивидуальном первенстве дважды подряд. Американец Дэрил Хомер — серебряный призёр соревнований — принёс своей стране первую за 32 года медаль в этом виде программы, а бронзовая награда Ким Джон Хвана стала первой для представителей Южной Кореи в мужской личной сабле.

Призёры

Турнирная сетка 

Распределение фехтовальщиков по турнирной сетке происходит на основе положения спортсмена в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Предварительные раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Фехтование на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации фехтования (FIE)